«Центральний» — готель у місті Біла Церква, Київська область
 «Центральний» — готель у місті Сєвєродонецьк, Луганська область
 «Центральний» — готель у місті Черкаси